Aljaska:
 Sitka, Aljaska, grad
 Okrug Sitka, Aljaska, okrug
 Sitka (pleme), indijansko pleme